Несколько людей с таким титулом:

Христофор II (король Дании)
Христофор II (патриарх Александрийский)